Del latín vulgar gŭmma, este del latín cummi y este del griego κόμμι (Real Academia Española)

 Goma: ciudad del oriente de la República Democrática del Congo, fronteriza con Ruanda.
 Goma (sustancia): sustancia gelatinosa vegetal que, disuelta en el agua, se emplea como adhesivo.
 Goma xantana: E-410
 Goma elástica: banda elástica que se emplea para sujetar objetos. Este término también se emplea como sinónimo de caucho o hule.
 Goma arábiga: polisacárido de origen natural.
 Goma de mascar: sinónimo de chicle.
 Goma de borrar: objeto preparado para borrar lo escrito con lápiz.
 Goma granulomatosa: nombre que reciben ciertos tumores.
 Goma 2: explosivo plástico.
 Goma: banda de rock andaluza de comienzos de la década de los 70.
 goma: coloquialmente, neumático.
 goma: coloquialmente, preservativo.
 goma: coloquialmente, resaca.
 goma: coloquialmente, tonto, nabo, molesto, pesado.